Termenul „Flint” se poate referi la:

Flint este un tip de rocă sau o marcă de automobile.

Nume de persoane
 Austin Flint (1812-1886), medic american
 Austin Flint (1836-1915), medic american
 Bob Flint (n. 1941),  ceramicist hawaiian
 Bruiser Flint (n. 1968), antrenor american de baschet 
 Caroline Flint (n. 1961), membru al Parlamentului britanic 
 Charles Ranlett Flint (1850-1934), negustor și bancher american
 Eric Flint, autor science fiction american 
 F. S. Flint (1885-1960), poet englez
 Henry Flynt (n. 1940), filozof, muzician american 
 James Flint (comerciant), negustor din secolul XVIII și diplomat britanic
 Jeremy Flint (1928-1989), lingvist englez 
 Katja Flint (n. 1960), actriță germană
 Keith Flint (1969-2019), membru al trupei britanice The Prodigy
 Kenneth C. Flint, romancier american 
 Larry Flynt (n. 1942), editor de reviste din America (de obicei scris greșit "Flint")
 Robert Flint (1838-1910), teolog și filozof scoțian
 Roland Flint (1934-2001), poet american
 Valerie Flint (1936-2009), istoric britanic
 William Russell Flint (1880-1969), artist scoțian

Denumiri geografice 
Kiribati
 Flint Island, un atol în Pacific

Marea Britanie
 Flint, Flintshire, un oraș în North Wales
 Flint Castle, castel

SUA
 Flint, Michigan, un oraș
 Flint, New York
 Flint, Texas
 Flint Hills,o regiune situată în Kansas și Oklahoma
 Flint River, denumirea a unor râuri sau cascade din Massachusetts